Шањи може да се односи на:

 Шањи (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Шањи (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара